V-Rally — серия гоночных видеоигр, первоначально разработанная и изданная французской компанией интерактивных развлечений Infogrames. Она дебютировала в 1997 году с выпуском одноименной игры для консоли PlayStation, которая была критически и коммерчески успешной в Европе.

История 
Серия дебютировала с выпуском V-Rally в 1997 году. Eden Studios, компания, которая развилась из команды Infogrames, разработавшей оригинальную игру, впоследствии будет разрабатывать продолжения V-Rally 2 в 1999 году и V-Rally 3 в 2002 году. По данным IGN, по состоянию на декабрь 2001 года серия V-Rally разошлась тиражом в четыре миллиона экземпляров по всему миру. И наоборот, The Guardian сообщила, что к октябрю 1999 года было продано почти 5 миллионов единиц. В 2017 году было отпраздновано 20-летие серии, и Eden продемонстрировала галерею изображений своих любимых раллийных автомобилей. Четвертая игра, V-Rally 4, была разработана Kylotonn и опубликована Bigben Interactive в 2018 году. Режиссёром игры стал Ален Ярниу, который ранее работал над версией V-Rally 3 для PlayStation 2 в качестве второстепенного программиста.

Игры

Примечания

Ссылки 
 

Серии компьютерных игр